Ел Амоле има више значења:

 Ел Амоле (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Амоле (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Амоле (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Амоле (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Амоле (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Амоле (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику